Ла Кортина има више значења:

 Ла Кортина (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кортина (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кортина (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кортина (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кортина (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику